Wilhelm Ekman kan avse:

 Wilhelm Ekman (1875–1946), svensk industriman
 Wilhelm Ekman (1912–1986), svensk industriman
 Wilhelm Ekman (1894–1952), finländsk musiker

Se även 

 Vilhelm Ekman